La temporada 2012 de DTM es la decimotercera temporada desde la nueva etapa y la primera en la que los coches corren bajo las nuevas especificaciones técnicas. BMW vuelve al campeonato desde su última vez en 1993. 

El sistema de puntuació ha cambiado, para reflejar el sistema usado por la FIA para los Campeonatos Mundiales. Al top-ten de los pilotos clasificados se les asignará en orden de llegada 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, y 1 puntos.

Escuderías y pilotos

Calendario

Resultados 
Sistema de puntuación:

Campeonato de pilotos 

 ‡ — En el evento celebrado en el Estadio Olímpico de Múnich, no se otorgan puntos para el campeonato.

Campeonato de escuderías

Campeonato de constructores

Referencias 

Deportes de motor en 2012
2012